Johann Conrad Peyer ist der Name folgender Personen: 
 Johann Conrad Peyer (Politiker) (1617–1694),  Schweizer Grossrat und Schulleiter
 Johann Conrad Peyer (Mediziner) (1653–1712), Schweizer Anatom, Physiologe und Lehrer
 Johann Conrad Peyer (Jurist) (1707–1768), Schweizer Jurist, Politiker und Dichter

Siehe auch:
 Hans Conrad Peyer